El término cancha es de origen quechua y puede referirse a:

 el campo de juego de muchos deportes;
 el estadio que incluye el campo de juego, las gradas para los espectadores e instalaciones auxiliares.
 la cancha serrana, aperitivo típico peruano.
la canchita, otro nombre que se le da a las palomitas de maíz.